Карл Брюер (,  21 жовтня 1938, Торонто —  25 серпня 2001, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1955 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 24 роки, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс», «Сент-Луїс Блюз», «Торонто Торос», ГІФК, «Рочестер Американс» та «Нью-Брансвік Гоукс».

Загалом провів 676 матчів у НХЛ, включаючи 72 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади. Увійшов до команди всіх зірок чемпіонату світу 1967 року за версією журналістів.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1959, 1962, 1964, 1970. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1962, 1965, 1970.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1963.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти ГІФК
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Хокеїсти «Рочестер Американс»